Polar Bear (Hilversum) - bevrijdingsmonument
 Polar Bear (Roosendaal) - bevrijdingsmonument
 Polar Bear (Amerikaanse band) - Amerikaanse band
 Polar Bear (Britse band) - Britse band